Energija ima več pomenov:
 energija kot naravoslovni pojem,
 energija kot gospodarsko-politični pojem,
 energija v psihologiji,
 energija v okultnem.